

Caratteristiche tecniche
Trequartista naturale con buone capacità offensive, può ricoprire i ruoli anche di ala destra e sinistra.

Carriera

Club
Ha giocato sempre in patria alternandosi tra prima,seconda e terza divisione.

Nazionale 
Nel biennio 2010-11 ha fatto parte della Nazionale ungherese Under-17, sia dell'Under-18. Successivamente è stato convocato con l'Under-19 con cui ha giocato alcune partite di qualificazioni al prossimo europeo di categoria segnando una rete in 5 presenze. Nel novembre 2014 sotto la guida del ct Robert Kilin viene convocato con l'Under-21 scendendo in campo in 3 match.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 18 ottobre 2021.

Note

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale ungherese